Кубок володарів кубків Азії () — міжнародний клубний футбольний турнір, що проводився Азійською конфедерацією футболу (АФК) серед володарів національних кубків азійських країн. Перший турнір відбувся в 1991 році, останній — у 2002, після чого дане змагання було об'єднано з «Азійським кубком чемпіонів» в єдиний турнір — Лігу чемпіонів АФК.

Фінали

Переможці і фіналісти

По країнам

Примітки

Посилання 
 Статистика Кубка володарів кубків Азії на сайті RSSSF  

Клубні змагання АФК